Список дипломатических миссий Казахстана — дипломатические представительства Казахстана находятся в первую очередь в других государствах СНГ, в других странах Европы и Азии.

Европа

Америка 
  Бразилия, Бразилиа (посольство)
  Канада, Оттава (посольство)
 Торонто (консульство)
  Куба, Гавана (консульство)
 , Мексика, Мехико (посольство)
  США, Вашингтон (посольство)
 Нью-Йорк (консульство)
 Сан-Франциско (консульство)

Африка

Ближний и Средний Восток

Азия

Международные организации

См. также 
 Список послов Республики Казахстан

Внешняя политика Казахстана
Казахстан